Викторовка може да се отнася за:

Населени места

Молдова 
 Викторовка - село в Кантемирски район

Русия 
 Викторовка - село в Башкирия
 Викторовка - село в Тюменска област

Украйна 
 Автономна република Крим
 Викторовка - село в Автономна република Крим
 Виницка област
 Викторовка - село в Казатински район
 Донецка област
 Викторовка - село във Волновахски район
 Викторовка - село в Доброполски район
 Житомирска област
 Викторовка - село в Житомирска област
 Запорожка област
 Викторовка - село в Новониколаевски район
 Викторовка - село в Приазовски район
 Киевска област
 Викторовка - село в Мироновски район
 Луганска област
 Викторовка - село в Попаснянски район
 Николаевска област
 Викторовка - село в Березански район
 Викторовка - село в Братски район
 Викторовка - село в Доманевски район
 Одеска област
 Викторовка - село в Березовски район
 Викторовка - село в Ширяевски район
 Тернополска област
 Викторовка - село в Козовски район
 Херсонска област
 Викторовка - село в Генически район
 Хмелницка област
 Викторовка - село в Чемеровецки район
 Черкаска област
 Викторовка - село в Манковски район
 Викторовка - село в Христиновски район
 Черниговска област
 Викторовка - село в Нежински район
 Викторовка - село в Черниговски район

Реки 
 Викторовка - река в Томска област